Сітько — українське прізвище. 

 Сітько Пантелеймон Онопрійович — український біолог.
 Сітько Сергій Пантелеймонович — український фізик.

Українські прізвища